

Новосільці (Новосельце) — село в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Новосільці (Новосельце) — село в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Новосільці